|-
| 36401 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36402 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36403 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36404 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36405 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36406 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36407 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36408 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36409 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36410 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36411 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36412 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36413 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36414 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36415 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36416 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36417 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36418 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36419 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36420 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36421 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36422 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36423 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36424 - ||  || 3 august 2000 ||  || 
|-
| 36425 - ||  || 5 august 2000 || Prescott || 
|-
| 36426 - ||  || 5 august 2000 ||  || 
|-
| 36427 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36428 - ||  || 9 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 36429 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36430 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36431 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36432 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36433 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36434 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36435 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36436 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36437 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36438 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36439 - ||  || 5 august 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36440 - ||  || 9 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36441 - ||  || 4 august 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36442 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36443 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36444 - ||  || 1 august 2000 ||  || 
|-
| 36445 Smalley || 2000 QU || 23 august 2000 ||  || 
|-
| 36446 Cinodapistoia || 2000 QV || 22 august 2000 ||  || , 
|-
| 36447 - ||  || 23 august 2000 ||  || 
|-
| 36448 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36449 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36450 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36451 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36452 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36453 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36454 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36455 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36456 - ||  || 25 august 2000 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 36457 - ||  || 25 august 2000 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 36458 - ||  || 25 august 2000 || Višnjan || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 36459 - ||  || 24 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36460 - ||  || 25 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36461 - ||  || 25 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36462 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36463 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36464 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36465 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36466 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36467 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36468 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36469 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36470 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36471 - ||  || 27 august 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 36472 - ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 36473 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36474 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36475 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36476 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36477 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36478 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36479 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36480 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36481 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36482 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36483 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36484 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36485 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36486 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36487 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36488 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36489 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36490 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36491 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36492 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36493 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36494 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36495 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36496 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36497 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36498 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36499 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36500 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-